Гацко () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

Административен център е на община Гацко.

Население 
Населението на града е 4584 души през 1991 година.

 Етнически състав

Външни препратки 
 Официален сайт на община Гацко 

Градове в Република Сръбска